Guilty Pleasure kan syfta på:
Guilty Pleasure (musikalbum) – ett musikalbum av Ashley Tisdale
Guilty Pleasure (sång) – den första singeln från albumet ¡Viva La Cobra! av bandet Cobra Starship